Маринга ()  —  крупная городская агломерация в Бразилии. Центр — город Маринга в штате Парана. 

Численность населения агломерации составляет 570 094 человека на 2007 год и 773 835 человек на 2014 год. Занимает площадь 5,978,5 км². Плотность населения — 129,4 чел./км² (в 2007 году — 178,8 чел./км²).

Состав агломерации
В агломерацию входят 26 муниципалитетов:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 6.254.301.286 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 10.861,70  реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,817 (данные: Программа развития ООН).

Примечания 

Парана
Городские агломерации Бразилии